

Persone 
Alain Klotz – astronomo francese
Christian Adolph Klotz – filologo tedesco
Eva Klotz – politica italiana
Georg Klotz – terrorista italiano
Herm Klotz – cestista statunitense
Siegmar Klotz – ex sciatore alpino italiano

Altro
10222 Klotz – asteroide